Китен:

Топоним в Болгарии 
 Китен — город в Бургасской области;
 Китен — село в Варненской области.

Религия и мифология 
 Китен — магическая сила, которой обладали все божества в эламской религии и мифологии.

См. также 
 Китен-Хутран
 Kiten — программа, помогающая изучить японский язык.